Вейк-ан-Зеє 2016 («ТАТА Стіл турнір» ()) — шаховий фестиваль, що проходить з 15 по 31 січня 2016 року в містечку Вейк-ан-Зеє (Нідерланди). В програмі фестивалю — два кругових турніри. У головному турнірі 20-ї категорії («Група А») беруть участь 14 шахістів (у тому числі Павло Ельянов), в турнірі 13-ї категорії («Група В») також 14 шахістів.

Набравши 9 очок з 13 можливих (+5-0=8), переможцем турніру вп'яте став чинний чемпіон світу Магнус Карлсен.Перемогу в турнірі "В"  з результатом 9 з 13 можливих очок (+6-1=6) здобув  індійський шахіст Башкаран Адгібан.

Група А 
 Категорія: 20-а (середній рейтинг: 2747,5).
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2016 року.

Рух за турами

Турнірна таблиця (Група А)

Група В 
 Категорія: 13-а (середній рейтинг: 2569).
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2016 року

Турнірна таблиця (Група В)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Партії турніру на chessbomb.com  
 Турнір на chesspro.ru  
 Форум на chesspro.ru  

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
Шахові турніри 2016
2016 у нідерландському спорті
Січень 2016